Central Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Central Mountain (Colorado)	
 Central Mountain (Pennsylvania)	
 Central Mountain (Vermont)